Piggrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piggrynnan (vid Kallan, Malax), Österbotten, 
 Piggrynnan (i Bergögaddarna, Malax), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar